Hogback Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Hogback Island (Illinois)
 Hogback Island (Iowa)
 Hogback Island (Maine)
 Hogback Island (New York)